Bird Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Bird Township du comté de Conway en Arkansas ;
 Bird Township du comté de Jackson en Arkansas ;
 Bird Township du comté de  Macoupin dans l'Illinois.

Homonymie de townships